Cesare Maldini (1932-2016), un ex-futbolista i entrenador italià, pare de Paolo Maldini.
 Paolo Maldini (1968-), un ex-futbolista italià i fill de Cesare Maldini.
 Julio Maldonado (1967-), un periodista espanyol especialitzat en el futbol internacional.